«Who Wants to Be Alone» () — сингл Tiësto, виконаний з Неллі Фуртаду, з альбому «Kaleidoscope». Випущений 21 березня 2010 року.

Версії 
 «Who Wants To Be Alone» (Radio Edit) — 3:33
 «Who Wants To Be Alone» (Robbie Rivera Juicy Remix) — 7:25
 «Who Wants To Be Alone» (Andy Duguid Remix) — 6:48
 «Who Wants To Be Alone» (David Tort Remix) — 8:02
 «Who Wants To Be Alone» (Album Version)  — 4:36

Посилання 
 Відеокліп  на YouTube.

Сингли 2010
Сингли Tiësto
Сингли Неллі Фуртаду